Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute du 6 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport en février 1984